Лас Груљас има више значења:

 Лас Груљас (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Груљас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Груљас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Груљас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Груљас (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Груљас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Груљас (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Груљас (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику